Termin CRTP ima više značenja.
 Diapolikopen oksigenaza, enzim
 Zanimljivo ponavljajući obrazac šablona (), C++ idiom